Дан може да се отнася за:

 дан – (литературно и разговорно) данък, налог;
 Дан – мъжко име главно сред евреите;
 Дапър Дан (р. 1944) – американски моден дизайнер;
 Дан – син на Яков, в Стария завет на Библията;
 Дан – персонаж от японската манга Наруто;
 Дан – система от майсторски степени в множество бойни изкуства;
 Дан – божество от дахомейската митология.

География 
 Дан – река в Израел, приток на р. Йордан;
 Дан – древен град в Израел;
 Дан – град в провинция Рейнланд-Пфалц, Германия;